Tenno, comune italiano
, titolo dell'imperatore del Giappone
 Castello di Tenno
 Lago di Tenno